Танты () — село в Акушинском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Танты как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Расположено в 12 км к югу от села Акуша на реке Акуша.

История 
В 1944 году, после депортации чеченского населения с Северного Кавказа и ликвидации ЧИАССР, всё население села было переселено в село Ишхой-Юрт вновь образованного Шурагатского района, которое в свою очередь было переименовано в Танты. В 1957 году, в связи с восстановлением ЧИАССР, бывшие жители вернулись на прежнее место жительства и восстановили населённый пункт.

Село пострадало в результате землетрясения в 1970 году, было разрушено порядка 30% домостроений.

Население

Язык 
Говор селения относится к даргинской группе. В 2000-е годы говор активно изучался московскими кавказоведами Н. Р. Сумбатовой и Ю. А. Ландером, в 2013 году выпустившим большую монографию по результатам своих исследований.

Примечания 

Населённые пункты Акушинского района
Муниципальные образования Акушинского района
Сельские поселения Дагестана